Versényi László (1921–1982) állatorvos, parazitológus
Versényi László (1931–2016) színész